Бају Виста има више значења:
 Бају Виста (Луизијана)
 Бају Виста (Тексас)